Plusieurs partis politiques de gauche, dans le monde, prennent ou ont pris le nom de Parti ouvrier socialiste :

 Le Parti ouvrier socialiste belge (POS) est l'ancien nom de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) belge, section belge de la  Internationale.
 Le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (LSAP, ou POSL), social-démocrate et membre de l'Internationale socialiste.
 Le Parti ouvrier socialiste de Croatie, d'extrême gauche.
 Le Sozialistische Arbeiterpartei (parti ouvrier socialiste) est l'ancien nom du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD).
 Le Parti ouvrier socialiste mexicain (Partido Obrero Socialista).
 Le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR) français, ancien parti politique fondu dans le Parti socialiste français en 1902.
 Le Parti socialiste ouvrier hongrois, nom utilisé de 1956 à 1989 par le parti communiste au pouvoir sous la République populaire de Hongrie.

Voir aussi